Le mot Kacimi désigne la transcription française du mot arabe قاسمي qui peut désigner :

Patronyme 

 Al Kacimi, tribu arabe ;
  (1824-1897), théologien algérien ;
 Saqr Kacimi (1918-2010), homme politique émirati ;
  (1927-1972), homme politique émirati ;
  (1937-2005), homme politique émirati ;
 Sultan Kacimi (1939-), homme politique émirati ;
  (1942-), femme politique émiratie ;
 Mohamed Kacimi (1955-), écrivain et dramaturge algérien ;
 Saoud Kacimi (1956-), homme politique émirati ;
  (1962-), artiste émiratie ;
 Marouane Kacimi (1996-), athlète marocain.

Toponyme 

 Zaouïa de Sidi Mohamed El Kacimi, zaouïa en Algérie ;

Patronyme arabe